Лига звёзд Катара 1999/2000 () — 
28-й сезон чемпионата Катара по футболу. Чемпионский титул не смог защитить клуб «Аль-Вакра». Сезон начался 18 ноября 1999 года и закончился 9 марта 2000 года.

По итогам прошлого сезона изменений в составе участников не произошло.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
Официальный сайт лиги
Чемпионат Катара на сайте goalzz.com
Чемпионат Катара на сайте rsssf.com

1999/2000
Катар
Катар
Спорт в Катаре в 1999 году
Спорт в Катаре в 2000 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1999/2000